Октябрьское — село Порецкого района Чувашской Республики. Является административным центром Октябрьского сельского поселения.

Физико-географическая характеристика 
Расстояние до Чебоксар 171 км, до райцентра 11 км, до ж.-д. станции 56 км. Расположено на левобережье реки Меня, у республиканской автодороги  Чебоксары — Сурское. Через село проходит районная автодорога ТД-13-04 «Бахмутово—Мишуково»—Октябрьское.

История 
Село образовано слиянием села Дурасовка и деревни Степановка, утверждено 2 февраля 1965 года.

Дурасовка 
Название — антропоним: дано по фамилии прежнего землевладельца.

В 1805 году от своего отца, генерал-фельдмаршала Ивана Петровича Салтыкова, Порецкое имение унаследовала Прасковья Ивановна Мятлева. Примерно в это время она присоединила к своему имению сёла Дурасовка, Выползово, Кочетовка, Красное и Болтинки Курмышского уезда.

Жители Дурасовки — до 1861 года помещичьи крестьяне князей Мустафиных.

Степановка 
Название деревни — антропоним: деревня названа по имени прежнего землевладельца.

Жители Степановки до 1863 года — удельные крестьяне. В 1931 образован колхоз «Правда».

Население

Уроженцы 
 Безруков, Николай Григорьевич — советский офицер, командир 1-го танкового батальона 150-й танковой бригады 60-й армии Центрального фронта; Герой Советского Союза (1943).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Октябрьского сельского поселения 

Населённые пункты Порецкого района